Kuwschinowka () ist der Name russischer Orte:

 Kuwschinowka (Kursk), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Kuwschinowka (Uljanowsk), Dorf in der Oblast Uljanowsk

Auch:
 Kuwschinowka (Fluss), Nebenfluss des Oklan im Becken der Penschina

Siehe auch:
 Kuwschinowo
 Kuwschinnoje